Schüttler est le patronyme de :

 Rainer Schüttler (1976-), joueur de tennis allemand
 Katharina Schüttler (1979-), actrice allemande

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand